Der Begriff Galsterer bezeichnet:

einen Familiennamen
 Hartmut Galsterer (* 1939), ein deutscher Althistoriker

eine niederdeutsche Bezeichnung für
 Hexer (siehe zu Galster und Hexe#Andere Bezeichnungen im Deutschen)

Siehe auch:
 Galster (Begriffsklärung)